Ниже представлен список фильмов, созданных при участии Великобритании в 1988 году.

1988

Ссылки 
 Английские фильмы 1988 года на сайте Internet Movie Database

Фильмы Великобритании по годам 
Фильмы Великобритании 1988 года